Eduardo Kobra - muralista brasileiro
Kobra (Mortal Kombat) - personagem da série de jogos eletrônicos
King Kobra - banda de glam metal

Desambiguação